Криворі́зька ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах деяких країн, на честь міста Кривий Ріг.

Криворізька вулиця — вулиця в місті Апостолове.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Брянка.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Горлівка.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Дружківка.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Кадіївка.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Кам'янське.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Костянтинівка.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Марганець.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Нікополь.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Переяслав.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Підгородне.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Слов'янськ.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Сокиряни.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Харків.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Криворізька вулиця — вулиця в місті Астрахань.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Гуково.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Казань.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Москва.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Перм.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Прокоп'євськ.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Уфа.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Хабаровськ.
 Криворізька вулиця — вулиця в місті Шахти.

Вулиці